BID steht für:
 Banco Interamericano de Desarrollo, siehe Interamerikanische Entwicklungsbank
 Bibliothek & Information Deutschland, die Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheks- und Informationsverbände, Sitz in Berlin
 Bibliotheks-, Informations- und Dokumentationswissenschaft, siehe BID-Bereich, die verwandten Bereiche der BID beschäftigen sich alle im weitesten Sinne mit Information und Wissen
 Bin Air, eine deutsche Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 bis in die (lat.: zweimal täglich), als Angabe einer Dosis
 Bridge Identifikator im Kontext des Spanning Tree Protocols#Funktionsweise
 British Inter Departmental, britische Gerätekennzeichnung
 Bundesarbeitsgemeinschaft Immobilienwirtschaft Deutschland, Zusammenarbeit der deutschen Immobilienverbände BFW, BVI, DDIV, GdW, IVD, vdp, VGF und ZIA, um inhaltliche Positionen effektiver in der Öffentlichkeit zu vertreten
 Business Improvement District, zur Steigerung der Kundenfreundlichkeit privatisierter Raum in einer Stadt
 Business Initiative Directions, eine private spanische Wirtschaftsinitiative
 Landkreis Biedenkopf, Kfz-Kennzeichen; heute Alternativkennzeichen im Landkreis Marburg-Biedenkopf

Bid steht für:
 Bid (Sänger), Sänger und Gründungsmitglied der Band The Monochrome Set 
 Beed (auch Bid), eine Stadt im indischen Bundesstaat Maharashtra und der Verwaltungssitz des Distrikts Beed
 Geldkurs (englisch bid) ist der höchste Preis, zu dem ein Marktteilnehmer bereit ist, ein Wertpapier, eine Devise oder ein sonstiges Finanzprodukt zu kaufen
 Biđ, Nebenfluss des Bosut in Slawonien, Kroatien

Siehe auch:
 Bit (Begriffsklärung)
 Byd

Abkürzung